Джастин Бейло (; род. 22 января 1998 года, Роттердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Фейеноорд» и сборной Нидерландов. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Бейло — воспитанник клуба «Фейеноорд» из своего родного города. 13 августа 2017 года в матче против «Твенте» он дебютировал в Эредивизи.

Международная карьера 
В 2014 году в составе сборной Нидерландов до 17 лет Бейло стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы на Мальте. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2015 году в составе Джастин во второй раз принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии, Англии и Италии.

В 2017 году в составе юношеской сборной Нидерландов Бейло принял участие в юношеском чемпионате Европы в Грузии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Англии, Болгарии и Португалии.

1 сентября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Норвегии Бейло дебютировал за сборную Нидерландов. В 2022 году Джастин принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 

Командные

«Фейеноорд»
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 2016/17
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2) — 2017, 2018

Международные

Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2014

Статистика по сезонам

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»